— название курса социально-экономических преобразований в Японии, осуществлявшихся в 1841—1843 годах под руководством главы центрального правительства Мидзуно Тадакуни. Реформы названы по девизу правления Тэмпо (1830—1844). Наряду с реформами годов Кёхо (1716—1745) и реформами годов Кансэй (1787—1793) относится к трём крупнейшим реформаторским курсам периода Эдо.

Хронология 
Мидзуно Тадакуни возглавил сёгунатское правительство в условиях, когда японское общество пребывало в глубоком кризисе после голода годов Тэмпо, восстания Осио Хэйхатиро и появления иностранных кораблей в водах Японского моря. Он начал проводить реформы, взяв за пример преобразования годов Кёхо и Кансэй. Мидзуно поощрял бережливость, способствовал искоренению асоциальных обычаев и практик, возвращал крестьян с городов в сёла, распускал картели купцов-монополистов кабунакама, конфисковывал земли хатамото и даймё в окрестностях Эдо и Осаки в обмен на земли в провинции. Против такого сурового курса постоянно выступали чиновники центрального правительства и население, поэтому реформы были свёрнуты через два года.

 1841 (12-й год Тэмпо): принято постановление о роспуске кабунакама;
 1842 (13-й год Тэмпо):
 принято постановление о принудительном снижении цен;
 обновлен приказ об обязательном нападении на иностранные корабли, которые будут приближаться к японским берегам;
 изъяты и сожжены картины художников Рютэя Танэхико и Тамэнаги Сюнсуя; введение строгого запрета на порнографическую продукцию;

 1843 (13-й год Тэмпо):
 произведена перепись населения, в ходе которой крестьяне, проживавшие в городах, были возвращены в сёла;
 возобновлена рекультивация болота Инба;
 объявлены «Законы о конфискации наделов»; произведено изъятие земель хатамото и даймё в окрестностях Эдо и Осаки.

Примечания

Литература 
 Толстогузов С. А. Сёгунат Токугава в первой половине XIX века и реформы годов Тэмпо / С. А. Толстогузов; Рос. акад. наук. Науч. совет по истории соц. реформ, движений и революций. — М., 1999. — 180 с.
 Филиппов А. В.. «Три большие реформы» и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : диссертация … доктора исторических наук : 07.00.03. — Санкт-Петербург, 2003. — 503 с.

Ссылки 
 

Период Эдо
Реформы в Японии